Лос Пуентес има више значења:

 Лос Пуентес (Пилкаја), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Пуентес (Ваутла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лос Пуентес (Атојак), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Пуентес (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Пуентес (Магдалена), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Пуентес (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Пуентес (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Пуентес (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику